Oej (Tobol), een rivier in Rusland
Oej (Irtysh), een rivier in Rusland
Oej (Vanino), een rivier in Rusland, die bij Vanino in de Zee van Ochotsk uitmondt